Ya Foye Events, société de production et de communication globale produit des émissions de radios et de télévision diffusées sur un réseau couvrant 4 continents. Les supports, divertissements, sports, musique, santé, sont plébiscités en Afrique francophone, leur cible  avec les Caraïbes et la France afro-caribéenne. 

Ya Foye Events s'est spécialisé dans la production de ressources pour la diaspora afro-caribéenne, mais la société produit aussi toute ressource et PAD utilisable par les médias francophones dans les domaines du sport et de la culture de 2004 à 2017 où elle a cessé ses activités.

Voir aussi

Liens externes
 Le site officiel de Ya Foye Events

Société de production de télévision